Piatkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Piatkowski (* 1970), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gisbert Piatkowski (* 1953), deutscher Rock-Gitarrist
 Wolfgang Piatkowski (1907–1945), deutscher Franziskaner, NS-Opfer

Siehe auch:
 Piątkowski
 Piatkowski & Rieck